Pumpkin Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Pumpkin Island (Florida)
 Pumpkin Island (Hancock County, Maine)
 Pumpkin Island (Lincoln County, Maine)

in Australien:
 Pumpkin Island (Queensland)